Brachycerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Olivier 1790. Brachycerus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Brachycerus (Curculionidae)